Le nom de Cockerell est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles Robert Cockerell (1788-1863), architecte britannique ;
 Sir Christopher Sydney Cockerell (1910-1999), inventeur et ingénieur britannique ;
 Mark Cockerell (1962-), patineur artistique américain ;
 Samuel Pepys Cockerell (1753-1827) architecte anglais ;
 Sydney Cockerell (1867-1962), directeur américain du Musée Fitzwilliam à Cambridge ;
 Theodore Dru Alison Cockerell (1866-1948), entomologiste américain d'origine britannique.

Homonymie de patronyme